T64 ou T-64 peut désigner :
 Effet toxique de l'aflatoxine et d'autres mycotoxines contaminant des aliments, d’après la classification internationale des maladies ;
 General Electric T64, un turbomoteur américain ;
 T-64, un char moyen soviétique ;
 T64, critère de classification des disciplines paralympiques.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres